Грицю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Грицюк Анатолій Петрович (* 1955) — голова Волинської обласної ради.
 Грицюк Арсен Сергійович (* 2001) — російський хокеїст, лівий нападник. Виступає за «Авангард» у Континентальній хокейній лізі.
 Грицюк Віктор Петрович (1949—2009) — фотограф.
 Грицюк Владилен Григорович (1933—2004) — співак (бас), народний артист УРСР.
 Грицюк Георгій В'ячеславович (1902 — ?) — радянський футбольний арбітр.
 Грицюк Григорій Владиленович (1955—2000) — співак (баритон), народний артист УРСР.
 Грицюк Дмитро Сергійович (1998—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Грицюк Джим (* 1949) — канадський хокеїст українського походження.
 Грицюк Дмитро Каленикович (* 1942) — перекладач.
 Грицюк Іван Григорович (1903—1978) — ректор Київського технологічного інституту харчової промисловості.
 Грицюк Ігор Віталійович (* 2002) — український футболіст, захисник луцької «Волині».
 Грицюк Лев Романович (1983—2020) — український перекладач-скандинавіст.
 Грицюк Людмила Георгіївна — керівник зразкової циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та юнацтва, заслужений працівник культури України.
 Грицюк Михайло Якимович (1929—1979) — український скульптор.
 Грицюк Михайло Михайлович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грицюк Олександр Йосипович (1923—1990) — член-кореспондент АМН СРСР, професор.
 Грицюк Петро Петрович (*1979) — сучасний прикарпатський художник та літератор.
 Францішек Грицюк (Franciszek Gryciuk,  1948) — польський історик, в.о. Голови Інституту Національної пам'яті Польщі.
 Грицюк Юрій Іванович (* 1962) — завідувач кафедри, Львівський ДУ БЖД, д-р техн. наук, професор.
 Грицюк Володимир Юрійович — доцент кафедри електричної інженерії СНУ ім. В. Даля, канд. техн. наук, доцент.

Примітки 

Прізвища на -юк